Гу́бин — русская фамилия, а также топоним.

Фамилия

Губин 
 
 
 Губин, Андриан Макарович (1913—1944) — Герой Советского Союза.
 
 
 
 Губин, Владислав Валерьевич (род. 1974) — украинский политик, хозяйственный деятель.
 Губин, Геннадий Сергеевич (род. 1944) — российский государственный деятель.
 Губин, Георгий Викторович (род. 1931) — советский и украинский учёный-металлург. 
 Губин, Георгий Иннокентьевич (род. 1946) — спортивный врач.
 Губин, Данила — посол России, направленный в 1534 году в Ногайскую Орду.
 Губин, Дмитрий Павлович (род. 1964) — журналист и телеведущий.
 Губин, Евгений Иванович (1923—1991) — Герой Советского Союза.
 Губин, Иван Архипович (1922—1982) — советский военный деятель, генерал-полковник.
 Губин, Игорь Евгеньевич (1906—2001) — советский геолог и сейсмолог.
 
 Губин, Леонид Иванович (1926—1995) — советский и украинский русскоязычный писатель, журналист.
 Губин, Михаил Александрович (1915—1943) — Герой Советского Союза.
 Губин, Назар Петрович (1918—1941) — Герой Советского Союза.
 Губин, Никита Дмитриевич (род. 2002) — российский футболист.
 
 Губин, Олег Сергеевич (род. 1981) — российский хоккеист.
 
 Губин, Пётр Наумович (1909—1983) — бригадир треста «Новотроицкметаллургстрой», Герой Социалистического Труда.
 Губин, Сергей Павлович (род. 1937) — химик.

Губина

Псевдоним 
 Виктор Губин — псевдоним В. И. Бугрова, советского критика и исследователя фантастики.

Топоним

Польша 
 Губин — город в Польше на границе с Германией.
 Губин — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Кросненский повят, Любушское воеводство.

Украина 
 Губин — село в Локачинском районе Волынской области.
 Губин — село в Иванковском районе Киевской области.
 Губин — село в Бучачском районе Тернопольской области.
 Губин — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.
 Губин Первый — село в Гороховском районе Волынской области.

Босния и Герцеговина 
 Губин () — село в Герцегбосанском кантоне Федерации Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина.

См. также